

Geografia
 Italia
 Colle di Nava o semplicemente Col di Nava – valico delle Alpi Liguri, nel territorio comunale di Pornassio, in Liguria
 Nava –  frazione di Colle Brianza, in Lombardia
 Nava – frazione di Cuorgnè, in Piemonte
 Piazza De Nava – piazza del centro storico di Reggio Calabria
 Ponte di Nava – frazione di Ormea, al confine con la provincia di Imperia, in Liguria

 Messico
 Nava – municipalità del Coahuila

 Spagna
 Fuentes de Nava – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 La Nava de Ricomalillo – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 La Nava de Santiago – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Nava – comune delle Asturie
 Nava de Arévalo – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava de Béjar – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava de Francia – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava de la Asunción – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava del Rey – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava de Roa – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Nava de Sotrobal – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 Paredes de Nava – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
 San Juan de la Nava – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Abraham Nava (1964) – calciatore messicano
 Alessandro Nava (XVIII-XIX sec.) – giudice e politico italiano
 Ambrogio Nava (1791-1862) – architetto italiano, esponente del Neoclassicismo milanese
 Angélina Nava (2006) – cantante francese
 Antonio Nava (1775-1826) – chitarrista, compositore e insegnante di canto italiano
 Cesare Nava (1861-1933) – ingegnere, architetto e politico italiano
 Daniel Muñoz-de la Nava (1982) – tennista spagnolo
 Daniele Nava (1975) – politico italiano, presidente della Provincia di Lecco dal 2009 al 2014
 Elio Nava (1954) – pittore italiano
 Emanuela Nava (1967) – scrittrice italiana
 Emilia Zampetti Nava (1883-1970) – pittrice italiana
 Francesco Nava (1755-1807) – nobile e politico italiano
 Gabriel Nava (1952) – ex cestista messicano
 Gabrio Maria Nava (1758-1831) – vescovo cattolico italiano
 Gaetano Nava (1802-1875) – musicista, insegnante e compositore italiano
 Gianluigi Nava – dirigente e consulente italiano
 Giovanni De Nava (1944) – attore italiano
 Giovanni Francica Nava, barone di Bondifè (1847-1935) – imprenditore e politico italiano
 Giuseppe de Nava (1858-1924) – politico italiano
 Giuseppe Francica-Nava de Bondifè (1846-1928) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Goran Nava (1981) – ex mezzofondista serbo con cittadinanza italiana
 Gregory Nava (1949) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Hector Nava (1873-1940) – pittore italo-argentino
 Horacio Nava (1982) – atleta messicano specializzato nella marcia
 Jake Nava (...) – regista britannico
 Jamie Mendoza-Nava (1925-2005) – compositore e direttore d'orchestra boliviano, naturalizzato statunitense
 Julio Nava, propr. Julio César Nava García (1989) – calciatore messicano
 Luigi Nava (1851-1928) – generale italiano
 Mariella Nava, all'anagrafe Maria Giuliana Nava (1960) – cantautrice italiana
 Mario Nava (1966) – economista italiano
 Martha Nava (...–2017) – cestista messicana
 Massimo Nava (1950) – giornalista, saggista e scrittore italiano
 Melina Nava Pérez, meglio conosciuta come Melina (1979) – wrestler, modella e attrice statunitense
 Pietro de Nava (1870-1944) – ingegnere italiano
 Pietro Nava (1950) – agente di commercio italiano, testimone oculare dell'omicidio del giudice Rosario Livatino
 Pietro Nava (...-...) – martellista italiano
 Pinuccia Nava, all'anagrafe Giuseppina Ciocca (1920-2006) – attrice italiana di cinema e soubrette del teatro di rivista
 Raúl Nava, propr. Raúl Nava López (1990) – calciatore messicano
 Ricardo López Nava, detto El Finito (Il Raffinato) (1966) – ex pugile messicano
 Saverio Landolina Nava (1743-1814) – archeologo italiano
 Stefano Nava (1969) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Tiziano Nava (1958) – velista italiano
 Toncho Nava (1948) – cestista spagnolo
 Ugo Francica Nava (1963) – giornalista e conduttore televisivo italiano

Altro
 Biblioteca Pietro De Nava – biblioteca comunale di Reggio Calabria, denominata anticamente Regia Biblioteca Ferdinandiana
 Monumento a Giuseppe De Nava – monumento nell'omonima piazza di Reggio Calabria
 North American Vexillological Association (NAVA) – associazione nordamericana che si occupa di vessillologia
 Nava (azienda) – Azienda di produzione di caschi moto e sci di Cornate d'Adda. Chiusa definitivamente.